Les Internationaux de France de tennis 2016 se déroulent du 22 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis, deuxième levée de la tournée du Grand Chelem. En s'imposant pour la première fois de sa carrière dans le simple messieurs, en finale face à Andy Murray, le n°1 mondial Novak Djokovic réalise un Grand Chelem à cheval sur deux saisons et devient le premier tennisman à détenir simultanément les quatre titres majeurs depuis Rod Laver en 1969. Dans le simple dames, Garbine Muguruza remporte son premier grand titre en dominant Serena Williams en deux sets.

Contexte 
L'affiche de l'édition 2016 a été confiée à l'artiste Marc Desgrandchamps.

Le nouveau directeur du tournoi, Guy Forget, a indiqué que la sécurité était l'une de ses priorités et qu'elle serait renforcée pour cette édition en raison de la menace terroriste.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les hommes, les principaux favoris sont :
 le 1 mondial Novak Djokovic, qui a largement dominé la première partie de saison en remportant l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells, de Miami et de Madrid mais qui ne s'est jamais imposé porte d'Auteuil ;
 son dauphin au classement mondial, le Britannique Andy Murray qui a remporté le Masters 1000 de Rome ; 
 Rafael Nadal, 9 fois vainqueur du tournoi parisien et qui retrouve le chemin de la victoire avec un titre au Masters 1000 de Monte-Carlo après une longue période difficile ;
 Stanislas Wawrinka, tenant du titre, malgré un début de saison sans grand relief.
 La moyenne d'âge des 128 joueurs en présence (28 ans) est la plus élevée de l'histoire du tournoi, ainsi que de tous les Grands Chelems depuis le début de l'ère Open. 51 d'entre eux ont au moins 30 ans.
 Chez les dames, la 1 mondiale Serena Williams a connu un début de saison difficile mais s'est imposée à Rome et reste l'une des favorites à sa propre succession.
 La direction du tournoi a décidé de retirer sa wild-card au Français Constant Lestienne en raison d'un manquement avéré au règlement du programme anti-corruption (TACP). Même si ce manquement est mineur et ne l'empêche pas de jouer, la Fédération française de tennis a décidé de ne pas maintenir son invitation, revendiquant une tolérance zéro sur l'éthique dans le sport.

Forfaits 
 Chez les hommes, on note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, des Espagnols Pablo Andújar et Tommy Robredo, du Français Gaël Monfils, du Suisse Roger Federer, qui met fin à une série record de 65 participations consécutives dans les tournois du Grand Chelem, et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov.
 Chez les femmes, on note les forfaits de l'Australienne Ajla Tomljanović, de la Belge Alison Van Uytvanck, opérée de la cheville, de la Danoise Caroline Wozniacki, blessée à la cheville droite, de l'Italienne Flavia Pennetta, qui a pris sa retraite en fin de saison dernière, de la Russe Maria Sharapova, suspendue en raison d'une suspicion de dopage, et de la Suissesse Belinda Bencic, blessée au dos.

Pendant le tournoi 
 Le tournoi est fortement marqué par les intempéries, avec notamment le report au lendemain de tous les matchs prévus le lundi . C'est la deuxième journée entièrement annulée dans l'histoire du tournoi, et la première depuis 2000. Plusieurs matchs de huitièmes de finale disputés le  ont dû être joués sous la pluie, ce qui a déplu à certains joueurs.

Simple 

 Victoria Azarenka, tête de série 5, abandonne dès le  face à Karin Knapp en raison d'une blessure au genou, infligée lors d'un appui en retour de service.
 Rafael Nadal, nonuple vainqueur du tournoi, annonce son forfait pour la suite du tournoi la veille de son  contre son compatriote Marcel Granollers, en raison d'une blessure au poignet gauche.
 Jo-Wilfried Tsonga abandonne au  face à Ernests Gulbis, alors qu'il menait 5-2 dans le , à cause d'une blessure à l'adducteur droit.
 Novak Djokovic remporte pour la première fois de sa carrière le tournoi de Roland Garros en battant en finale le Britannique Andy Murray (3-6, 6-1, 6-2, 6-4). Il s'agit de son  en Grand Chelem. Il réalise le Grand Chelem à cheval sur deux ans après ses titres à Wimbledon et l'US Open 2015 et l'Open d'Australie 2016. En remportant son  de suite en Grand Chelem, il réalise la plus longue série de l'histoire. Il devient le huitième joueur de l'histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, le cinquième de l'ère open après Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer et Rafael Nadal.
 Garbiñe Muguruza, tête de série 4, remporte son  du Grand Chelem en battant en finale la tenante du titre Serena Williams (7-5, 6-4). Elle devient la deuxième joueuse espagnole à remporter Roland-Garros après Arantxa Sánchez Vicario (1989, 1994, 1998). Avec cette défaite, l'Américaine a désormais été vaincue dans chaque finale des 4 tournois majeurs du circuit (l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2016, Wimbledon en 2004 et 2008, et l'US Open en 2001 et 2011).

Double 
 En double messieurs, Feliciano López et Marc López s'imposent en finale face aux frères Bryan (6-4, 6-7, 6-3). Il s'agit de leur  ensemble, leur  du Grand Chelem.
 Nicolas Mahut devient, à l'issue du tournoi, 1 mondial de la discipline grâce à l'élimination en demi-finale des tenants du titre Ivan Dodig et Marcelo Melo et en finale de Bob et Mike Bryan, conditions nécessaires pour que le Français accède au sommet du classement du double. Il succède ainsi 30 ans plus tard à Yannick Noah, le dernier Français à avoir côtoyé cette place.
 En double dames, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remportent leur  du Grand Chelem en battant Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, vainqueurs de l'édition 2013, (6-3, 2-6, 6-4). Elles succèdent ainsi 45 ans après à Gail Sherriff et Françoise Dürr, la dernière paire française à avoir remporté ce tournoi. Il s'agit de leur  et  respectif en double.
 En double mixte, Martina Hingis et Leander Paes remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Sania Mirza et Ivan Dodig (4-6, 6-4, [10-8]). Le duo suisso-indien réalise ainsi le Grand Chelem dans la discipline après avoir remporté ensemble en 2015 l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Il s'agit du  en double mixte pour Leander Paes, le  pour Martina Hingis, leur  à Roland-Garros. Avec cette victoire, ils rejoignent les trois joueuses (Doris Hart, Margaret Smith Court et Martina Navrátilová) et les quatre joueurs (Frank Sedgman, Bob Hewitt, Mark Woodforde et Todd Woodbridge) à avoir remporté au moins une fois tous les Grands Chelem en double et en mixte. Enfin, il s'agit seulement de la deuxième paire dans l'histoire du tennis à remporter tous les Majeurs en double mixte après Margaret Smith Court et Ken Fletcher en 1963.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Trophée des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
 Site officiel
 
 

2016
France
France